Drenkmann ist der Name von

 Edwin von Drenkmann (1826–1904), deutscher Jurist, Kronsyndikus und Präsident des Kammergerichts in Berlin
 Günter von Drenkmann (1910–1974), deutscher Jurist und Präsident des Kammergerichts in Berlin

Siehe auch:
 Trenckmann